Earth (Земля):

Музыка 
 «Earth» — песня американского рэпера Lil Dicky.
 Earth — американская рок-группа
 Earth, одно из первых названий рок-группы Black Sabbath.
 «Earth Song» — песня американского музыканта Майкла Джексона.
 Earth (EP), мини-альбом EP от Elitist
 Earth (Jefferson Starship album) (1978)
 Earth (Matthew Sweet album) (1989)
 Earth (Vangelis album) (1973)
 Earth (Neil Young and Promise of the Real album) (2016)
 Earth — британская рок-группа
 Earth — японская рок-группа

Город 
 Earth — город в США (Техас)

Фильмы 

 Earth — Австралия (1947 год)
 Earth — Болгария (1957 год)
 Earth — документальный фильм BBC Natural History Unit (2007 год)
 The Earth — фильм André Antoine по новелле Эмиля Золя (1921 год)
 The Earth, или The Land — Южная Корея (1974 год)
 The Earth, или Our Land — Италия (2006 год)
 Земля (Earth) — фильм Александра Довженко (1930 год)
 Земля (Earth, Tierra) — фильм Хулио Медема (1996 год, Испания)
 Земля (Earth) — фильм Дипы Мехты (1998 год, Индия)

См. также 
 Земля (значения)